Niemcy:
 Reil – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Elisabeth Reil – niemiecka teolog
 Joachim Reil – niemiecki hokeista
 Josef Reil – austriacki polityk